

Geografia 
 Cantone di Yvetot – divisione amministrativa degli arrondissement di Le Havre e di Rouen
 Yvetot – comune francese nella regione della Normandia
 Yvetot-Bocage – comune francese nella regione della Normandia

Altro 
 Yvetot Challenger – torneo professionistico storico di tennis giocato su campi in terra battuta
 Il re d'Yvetot – episodio del film Il teatrino di Jean Renoir di Jean Renoir